Којука де Бенитез има више значења:

 Општина Којука де Бенитез (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Којука де Бенитез (Којука де Бенитез, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику